

Personnalités 

 Dean Spielmann (1962-), juge luxembourgeois;
 Fritz Spielmann (1906-1996), pianiste, compositeur et chanteur autrichien;
 Götz Spielmann (1961-), réalisateur autrichien;
 Jacob Reinbold Spielmann (1722-1783), chimiste français;
 Jean Spielmann (1944-), personnalité politique suisse;
 Marvin Spielmann (1996-), footballeur helévtico-congolais;
 Oscar Spielmann (1901-1974), peintre orientaliste tchèque;
 Rudolf Spielmann (1883-1942), joueur d'échecs autrichien.